{{Таксон
 |image file        = Natica hebraea.jpg
 |image descr       = Natica hebraea'
 |regnum            = Животные
 |rang              = Род
 |latin             = Natica
 |author            = Scopoli, 1777
 |syn               = 
 |typus             = 
 |children name     = 
 |children          = 
 |range map         = 
 |range map caption = 
 |range map width   = 
 |range legend      = 
 |wikispecies       = Natica
}}
Натика () — род морских брюхоногих моллюсков из семейства Naticidae.

Представители рода имеют большой спереди усечённый, почти 4-угольный головной щит, овально-шаровидную, плотную, обыкновенно гладкую, фарфоровидную, блестящую раковину, с тонким эпидермисом, более или менее развитым или прикрытым мозолью пупком и коротким завитком.

Распространены почти во всех морях. Известны с эоценаFossilworks .

Род Natica включает следующие виды:

 Natica acinonyx Marche Marchad, 1957
 Natica adansoni Blainville, 1825
 Natica albifasciata Liu, 1977
 Natica anosyensis Bozzetti, 2010
 Natica arachnoidea (Gmelin, 1791)
 Natica bibalteata G.B. Sowerby III, 1914
 Natica broderipiana Récluz, 1844
 Natica brunneolinea McLean, 1970
 Natica buriasiensis Récluz, 1844
 Natica cabrerai Kase & Shigeta, 2000
 Natica canariensis Odhner, 1932
 Natica candidula E. A. Smith, 1895
 Natica caneloensis Hertlein & Strong, 1955
 Natica castrensis (Dall, 1889)
 Natica chemnitzii L. Pfeiffer, 1840
 Natica cincta Récluz, 1850
 Natica colima Strong & Hertlein, 1937
 Natica collaria (Lamarck, 1822)
 Natica concavoperculata Liu, 1977
 Natica couteaudi Rochebrune & Mabille, 1885
 Natica dimidiata E. A. Smith, 1906
 Natica dixoni Fernandes & Rolán, 1992
 Natica donghaiensis Ma & Zhang, 1994
 Natica fasciata (Röding, 1798)
 Natica forata Reeve, 1855
 Natica fulgurans Récluz, 1844
  Natica fulminea Gmelin, 1791
 Natica furva Watson, 1897
 Natica grayi Philippi, 1852
 Natica gruveli Dautzenberg, 1910
 Natica hannanensis Liu, 1977
 Natica idiopoma Pilsbry & Lowe, 1932
 Natica inexpectans Olsson, 1971
 Natica juani Costa & Pastorino, 2012
 Natica jukyriuva Simone, 2014
 Natica kawamurai Sakurai, 1983
 Natica koperbergae van der Bijl & Moolenbeek, 2009
 Natica lacteobasis Kuroda, 1961
 Natica larvaroni P. Bernard, 1983
 Natica limbata d’Orbigny, 1837
 Natica livida Pfeiffer, 1840
 Natica luculenta Iredale, 1929
 Natica lunaris (Berry, 1964)
 Natica maculosa Lamarck, 1822
 Natica marchadi Pin, 1992
 Natica marochiensis (Gmelin, 1791)
 Natica melanoperculata Liu, 1977
 Natica menkeana Philippi, 1851
 Natica michaelis Fischer-Piette, 1942
 Natica monodi Marche-Marchad, 1957
 Natica multipunctata Blainville, 1825
 Natica nipponensis Kuroda, 1961
 Natica oteroi (Fernandes & Rolán, 1991)
 Natica othello Dall, 1908
 Natica pavimentum Récluz, 1844
 Natica perlineata Dall, 1889
 Natica picta Recluz, 1843
 Natica pluvialis (Kurono, 1999)
 Natica prietoi (Hidalgo, 1873)
 Natica pseustes Watson, 1881
 Natica pygmaea Philippi, 1842
 Natica queketti Sowerby III, 1894
 Natica rocquignyi Fischer-Piette, 1942
 Natica rouxi Nicklès, 1952
 Natica royi Pin, 1992
 Natica rubromaculata E. A. Smith, 1872
 Natica ryalli Fernandes & Rolán, 1992
 Natica saitoi Kuroda & Habe, 1971
 Natica sanctaehelenae E. A. Smith, 1890
 Natica sandwichensis (Dall, 1895)
 Natica scethra Dall, 1908
 Natica schepmani Thiele, 1925
 Natica scopaespira Liu, 1977
 Natica seychellium Watson R.B., 1886
 Natica sigillata McLean, 1970
 Natica simplex Sowerby, 1897
 Natica sinensis Ma & Zhang, 1993
 Natica spadicea (Gmelin, 1791)
 Natica spadiceoides Liu, 1977
 Natica stellata Hedley, 1913
 Natica stenopa Woodring, 1957
 Natica stercusmuscarum (Gmelin, 1791)
 Natica subpallescens Strebel, 1908
 Natica tedbayeri Rehder, 1986
 Natica trailli Reeve, 1835
 Natica turtoni E. A. Smith, 1890
 Natica unibalteata Liu, 1977
 Natica unifasciata Lamarck, 1822
 Natica vitellus (Linnaeus, 1758)
 Natica vittata'' (Gmelin, 1791)

Примечания

Литература 
Наталья Московская — Раковины мира. История, коллекционирование, искусство. — Москва: Аквариум-Принт, 2007 — С. 87-88.  —  256 с. — ISBN 978-5-98435-602-2.

Ссылки 
 

Натики
Роды моллюсков